pałac Rüdigerów w Białymstoku, należący później do rodzin Lubomirskich
 pałac Lubomirskich w Krakowie
 pałac Lubomirskich w Lublinie
 pałac Lubomirskich we Lwowie
 pałac Lubomirskich w Przemyślu
 pałac Lubomirskich w Przeworsku
 pałac Lubomirskich w Równem
 letni Pałac Lubomirskich w Rzeszowie
 pałac Lubomirskich w Warszawie
 pałac Szustra w Warszawie, nazywany pałacykiem Lubomirskich